Теренс Хилл (; настоящее имя Марио Джиротти (); род. 29 марта 1939, Венеция, Италия) — итальянский актёр и кинорежиссёр.

Биография 

Марио родился 29 марта 1939 года в Венеции, в семье итальянского фармацевта. С 1943 по 1945 год семья провела на родине матери, в городке Ломмач, Германия, спасаясь от бомбардировок Дрездена. Спустя некоторое время Джиротти переехали в Рим.

Марио с детства увлекался плаванием (на соревнованиях выступал за римскую команду Лацио) и греблей. На тренировках он познакомился со своим будущим партнёром по съёмкам Карлом Педерсоли (Бад Спенсер), который выступал за ту же команду.

В 12 лет Марио впервые снялся в кино: итальянский режиссёр Дино Ризи () выбрал его на главную роль в фильме «Каникулы для гангстера» (). Картина имела успех, и молодой актёр быстро стал популярным.

В 1957 году Марио Джиротти снялся в фильме «Большая голубая дорога» (), где его партнёром был Ив Монтан. В 1958 году актёр участвовал в телефильме по мотивам романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

В 1963 году итальянский режиссёр Лукино Висконти пригласил Джиротти на одну из ролей в фильме «Леопард» (), где также были заняты Берт Ланкастер, Клаудия Кардинале и Ален Делон. После выхода фильма на экраны Марио решил бросить университет, где изучал классическую филологию, и сосредоточиться на актёрской профессии.

Некоторое время он провел в Германии, принимая участие в проектах, которые впоследствии принесут ему славу в немецкоязычных странах.

В конце 1960-х годов стал набирать популярность жанр, для которого позже было придумано название «спагетти-вестерн». Именно в этот период (в 1967 году) Джиротти решает взять псевдоним. Существует как минимум две версии, откуда появилось имя «Теренс Хилл». По одной из них Марио выбрал новое имя из списка, составленного продюсерами, руководствуясь тем, что у его матери те же инициалы — «T. H.». В соответствии с другой версией (которую сам актёр отвергает), он взял фамилию жены-американки Лори Хилл и имя древнеримского мыслителя Теренция.

Так или иначе, в титрах очередной картины «Бог простит… Я — нет!» () настоящее имя актёра впервые было заменено псевдонимом. Этот фильм стал первым, где в качестве напарника Теренса появился его бывший товарищ по бассейну Бад Спенсер.

Благодаря филигранной игре на контрастах характеров Хилл и Спенсер создали в своих фильмах настолько своеобразную, совершенно нетипичную для вестернов атмосферу, что кинокритики стали говорить о возникновении новой разновидности спагетти-вестерна — комедийной. Классическим воплощением новой игровой манеры стали фильмы «Меня зовут Троица» и «Меня всё ещё зовут Троица».

Со временем Теренс Хилл перебрался в Голливуд, где не только снимался, но и режиссировал сам. В 1999 году Теренс играл Дона Маттео в одноимённом фильме, снятом для итальянского телевидения. Его персонаж — священник, помогающий полиции раскрывать запутанные преступления.

В 2022 был внесён кандидатом в списки голосования за президента Итальянской республики.

Увлечения Теренса — мотоциклы, лыжи и классическая музыка.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Теренса Хилла.
 Фильмография на сайте «Kinopoisk».

Выпускники Актёрской студии
Теренс Хилл и Бад Спенсер
Кандидаты в президенты Италии (2022)